Маккре́й () — фамилия. Известные носители:

 Маккрей, Даниэлла (род. 1987) — американская баскетболистка.
 Маккрей, Джеймс (1894—1974) — шотландский футболист и футбольный тренер.
 Маккрей, Джон (1872—1918) — канадский военный врач, педагог, поэт и художник, участник Первой мировой войны.
 Маккрей, Джорджиана (1804—1890) — английская и австралийская художница.
 Маккрей, Никки (род. 1971) — американская баскетболистка и тренер.
 Маккрей, Родни (род. 1961) — американский баскетболист.

См. также 
 Маккрам
 Маккри

Примечания